Das Adjektiv primär (von lateinisch primarius „zu den Ersten gehörend“) steht für:

 primär (Chemie), in der Chemie ein Wortbildungselement: „an erster Stelle stehend“
 primäre Krankheit, entsteht unmittelbar aus der krank machenden Ursache
 primär, „erstrangig“, siehe Zahlwort #Ordnungszahlwörter (Ordinalia)

Siehe auch: